Disney's TaleSpin peut faire référence à :
 Disney's TaleSpin, jeu vidéo de Capcom sorti en 1991 ;
 Disney's TaleSpin, jeu vidéo de Sega sorti en 1992.